Jean-Pierre Mokiejewski (1933-2019)
 Olivia Mokiejewski (1977-)
 Stanislas Mokiejewski (1966-)
  (1958-)

Patronyme polonais